

Орля — село, Берестейська область, Кам'янецький район, Вовчинська сільська рада.
 Орля — село, Гродненська область, Щучинський район, Орлевська сільська рада.

Населені пункти та їхні частини
 Орля — гміна в Більському повіті Підляського воєводства
 Орля — село в гміні Орля Більського повіту Підляського воєводства
 Орля — село в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Орля — лісова осада в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Орля — село в Румунії

Примітки